Market (englisch für Markt) steht für:

 Market (Marktforschungsinstitut), ein Linzer Institut für Markt-, Meinungs- und Mediaforschung

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Market (New York)
 Market (West Virginia)

Siehe auch:
 Alternative Investment Market, ein Börsensegment der Londoner Börse
 Camden Market, ein Markt in London
 Comic Market, eine Manga-Messe in Japan
 New Market
 Open Market, die Bezeichnung für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
 Operation Market Garden, eine Luft-Boden-Operation der Alliierten im Zweiten Weltkrieg
 Swiss Market Index, ein Aktienindex der Schweiz 
 Whole Foods Market, ein amerikanisches börsennotiertes Einzelhandelsunternehmen